Villes mexicaines :
Rayón, municipalité mexicaine,
Rayón, ville de la municipalité,
Rayón, état de Mexico.
,
,
.